John, Johnny ou Jack Mercer sont des noms pouvant désigner:

Capitaine John Mercer (mort en 1756), milicien colonial de Virginie 
John Mercer (1704-1768), avocat colonial de Virginie
John Francis Mercer (1759-1821), homme politique américain du Maryland
John Mercer (1791-1866), chimiste du textile britannique
John Mercer (1823-1891), homme politique et propriétaire australien
John Mercer (1892-1982), joueur de baseball américain
 (1922-1987), glaciologue américain
John Mercier (1934-1982), auteur et archéologue britannique
John Mercer (né en 1957), homme politique américain du Montana
Johnny Mercer (1909-1976), compositeur américain
Jack Mercer (1910-1984), animateur américain
Jack Mercer (1893-1987), joueur de cricket britannique

Voir aussi
John Mercer Johnson (1818-1868), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick

Homonymie de personnes